Topsøe er et dansk efternavn:
 Flemming Topsøe
 Haldor Topsøe (1842-1935)
 Haldor Topsøe (1913-2013)
 Henrik Topsøe
 Vilhelm Topsøe
 Haldor Topsøe A/S

Topsøe-Jensen:
 H. Topsøe-Jensen, H.C. Andersen-forsker

Topsøe-Rothenborg:
 Barbara Topsøe-Rothenborg, skuespillerinde

Danske efternavne